Сезон 1981 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 44-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 25 березня по 11 листопада 1981 року. Участь у змаганні узяли 17 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала ювілейною, 10-ю в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Склад чемпіонів: воротарі — Михайло Михайлов (25), Юрій Роменський (9); польові гравці — Володимир Лозинський (34, 2), Анатолій Коньков (31), Андрій Баль (31, 3), Сергій Балтача (29), Анатолій Дем'яненко (29, 2), Володимир Безсонов (25, 2), Олександр Бойко (22), Володимир Веремєєв (24, 4), Леонід Буряк (29, 9), Олександр Хапсаліс (21), Ярослав Думанський (12), Вадим Євтушенко (31, 8), Олег Блохін (29, 19), Віктор Хлус (28, 7), Олександр Сорокалет (10, 1), Сергій Журавльов (5), Віктор Каплун (5), Віктор Колотов (4), Юрій Махиня (3), Василь Рац (2), Степан Юрчишин (1). Тренер — Валерій Лобановський.

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Пирогов Б. А. Футбол. — М.: Советский спорт, 1995.- 512с.: ил.-ISBN 5-85009-446-6

1981 в СРСР
81
СРСР